Обжим — многозначное понятие:
 Обжим (обжимка) — металлургическая операция, разновидность ковки, которая приводит к уменьшению площади сечения детали и увеличению её длины.
 Обжим (обжатие) — болезненное состояние водолаза, которое возникает в результате неравномерного распределения давления воды по его телу.

Примечания

См. также 
 Обжа (значения)
 «Обжимка» — советское 120-мм самоходное артиллерийское орудие, созданное на шасси лёгкого танка Объект 934.